Adam Johnson – ex calciatore inglese
 Adam Johnson – scrittore statunitense
 Adam Johnson – attore statunitense